Jonathan Rheault (né le  à Arlington, État du Texas aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace.

Biographie 

Le , il joue son premier match dans la Ligue nationale de hockey avec les Panthers de la Floride face aux Jets de Winnipeg.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2004-2005 || Friars de Providence || NCAA ||36 ||11 ||8 ||19 ||36 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
|2005-2006 || Friars de Providence|| NCAA ||35 ||16 ||14 ||30 ||29 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || Friars de Providence|| NCAA ||35 ||12 ||13 ||25 ||38 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || Friars de Providence|| NCAA ||36 ||17 ||14 ||31 ||23 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-  
|2008-2009 || Monarchs de Manchester || LAH ||24 ||2 ||3 ||5 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2008-2009|| Reign d'Ontario || ECHL ||51 ||19 ||22 ||41 ||56 ||7 ||4 ||4 ||8 ||4
|-  
|2009-2010 || Reign d'Ontario || ECHL || 30|| 19|| 16|| 35|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2009-2010 || Bruins de Providence || LAH || 4|| 0|| 0|| 0|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2009-2010|| Monarchs de Manchester || LAH || 35|| 3|| 3|| 6|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2009-2010|| Heat d'Abbotsford || LAH || 5|| 3|| 2|| 5|| 0|| 13|| 6|| 2|| 8|| 2
|-
|2010-2011 || Heat d'Abbotsford || LAH || 79|| 12|| 22|| 34|| 46|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 || Heat d'Abbotsford || LAH || 47|| 16|| 17|| 33|| 29|| 8|| 3|| 1|| 4|| 0
|-
|2012-2013 || Rampage de San Antonio || LAH || 67|| 20|| 28|| 48|| 40|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || Panthers de la Floride || LNH || 5|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Adler Mannheim || DEL || 41|| 12|| 13|| 25|| 30|| 5|| 1|| 2|| 3|| 0
|-
| 2014-2015 || Adler Mannheim || DEL || 49 || 14 || 22 || 36 || 24 || 15 || 4 || 5 || 9 || 6
|-
| 2015-2016 || Adler Mannheim || DEL || 48 || 5 || 11 || 16 || 50 || 3 || 2 || 1 || 3 || 0
|-
| 2016-2017 || Hockey Club Viège || Swiss League ||29 ||18 ||19 ||37 ||20 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2017-2018 || EC Klagenfurt AC || EBEL ||47 ||6 ||15 ||21 ||16 ||6 ||1 ||0 ||1 ||2  
|-
|2018-2019 || Nottingham Panthers || EIHL ||30 ||6 ||10 ||16 ||26 ||3 ||0 ||1 ||1 ||0
|-
|2019-2020 || Nottingham Panthers || EIHL ||33 ||2 ||7 ||9 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références 

Naissance en août 1986
Naissance à Arlington (Texas)
Joueur américain de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Friars de Providence
Choix de repêchage des Flyers de Philadelphie
Joueur du Reign d'Ontario (ECHL)
Joueur des Bruins de Providence
Joueur des Monarchs de Manchester (LAH)
Joueur du Heat d'Abbotsford
Joueur du Rampage de San Antonio
Joueur des Panthers de la Floride
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Adler Mannheim
Joueur du HC Viège
Joueur du EC Klagenfurt AC
Joueur des Nottingham Panthers